Dolar je lahko:

 Dolar (priimek), priimek več znanih Slovencev (etimološko priimek izhaja iz krajevnega naziva Dól)

 naziv valute (zgod. izhaja iz nemške besede Thaller za kovanec, ki so ga kovali na Češkem v dolini ?-thal)
 Ameriški dolar (kot svojo valuto ga izven ZDA uporabljajo tudi Portoriko, Ekvador, Salvador, Ameriška Samoa, Vzhodni Timor, Ameriški in Britanski Deviški otoki, Otoki Turks in Caicos)
 Avstralski dolar (poleg Avstralije še Tuvalu, Kiribati, Božični otok, Nauru, Norfolški otok, Kokosovi otoki)
 Kanadski dolar
 novozelandski dolar (Nova Zelandija s Cookovimi in Pitcairnovimi otoki)
 Vzhodnokaribski dolar uporabljajo: Antigva in Barbuda, Dominika, Grenada, Sveti Krištof in Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincencij in Grenadine ter britanska Angvila in Montserrat.
 druga nacionalna valuta z osnovo "dolar" v kombinaciji z imenom države ali teritorija, ki jo uporablja: 
 Hongkong
 Tajvan
 Singapur
 Hongkong
 Brunej
 Bahami
 Belize
 Jamajka
 Bermudi
 Gvajana
 Surinam
 Fidži
 Namibija
 Zimbabve
 Liberija
 Trinidad in Tobago
 Kajmanji otoki

 ASCII znak oz. simbol valute ($)

 $, film iz leta 1971